Alegrete bezeichnet als Toponym

 Alegrete (Portalegre), Freguesia des Concelho de Portalegre, Portugal
 Alegrete (Rio Grande do Sul), Munizip im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Alegrete do Piauí, Munizip im Bundesstaat Piauí, Brasilien